Tenebrionoidea är en överfamilj av skalbaggar. Tenebrionoidea ingår i ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Tenebrionoidea 1508 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar